Il toponimo Líbano può riferirsi a diverse località:

 Líbano – comune della Colombia nel dipartimento di Tolima
 Líbano – distretto della Costa Rica nel cantone di Tilarán

Pagine correlate 
Libano (disambigua)